Paus Felix II (III als tegenpaus Felix II wordt meegerekend)
Paus Felix III (IV als tegenpaus Felix II wordt meegerekend)